Telerig : khan des bulgares de 768 ou 772 à 777.
 Telerig Nunatak : pic rocheux d'élévation 170 m sur l'Île Greenwich en Antarctique